Henri Karcher peut désigner :

 Henri Karcher (1748-1811), homme politique français ;
 Henri Karcher (1849-1933), homme politique français, ancien maire du  arrondissement de Paris ;
 Henri Karcher (1908-1983), résistant et homme politique français.

Voir aussi 

 Place du Lieutenant-Henri-Karcher, place du  arrondissement de Paris ;
 Square Henri-Karcher, square du  arrondissement de Paris.